«Эх!» — российский короткометражный рисованный мультфильм 1995 года. По стихотворению Андрея Усачёва.

Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 28.

Сюжет 
Мультфильм — шутка про рыбалку на мелодию песни «Вдоль по Питерской».

Отрывок из стихотворения:

Съёмочная группа

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы России 1995 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы Татьяны Ильиной
Андрей Усачёв